Trajectòria de l'artista Paco Torres en l'àmbit de la creació de Falles i Fogueres.

Falles

Fogueres

Referències